Rubinacci ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Rubinacci (* 1931), italienischer Politiker
 Leopoldo Rubinacci (1903–1969), italienischer Politiker